Siphonophoridae är en familj av mångfotingar. Siphonophoridae ingår i ordningen Siphonophorida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siphonophoridae 109 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Siphonophoridae